Evangelische Kirche Neuhausen steht für:

 Evangelische Kirche (Worms-Neuhausen), Rheinland-Pfalz 
 Evangelisch-lutherische Kirche Neuhausen in Lettland, siehe Lutherische Kirche (Valtaiķi)